Tusculum, città pre-romana, romana e medievale del Lazio, posta sui Colli Albani nell'area dei Castelli Romani
 Tusculum (Tennessee), città statunitense del Tennessee, nella Contea di Greene

Inoltre, nella forma italianizzata:

Tuscolo, montagna di formazione vulcanica dei Colli Albani, ricadente per la maggior parte in comune di Monte Porzio Catone ma anche nei territori di Grottaferrata, Frascati e Monte Compatri, in provincia di Roma nel Lazio, nell'area dei Castelli Romani